«Брисбен Роар» (), известный ранее как «Квинсленд Роар» () — австралийский футбольный клуб, выступающий в Эй-лиге.

13 марта 2011 года одержала блестящую волевую победу в суперфинале Эй-лиги.

История 
Команда основана голландскими иммигрантами в 1957 г. под названием «Холландиа-Инала». Изначально клуб базировался в пригороде Брисбена, Ричлендс. После переименования в «Брисбен Лайонс» в 1970-х, футболисты участвовали в ныне несуществующей Национальной лиге соккера (1977—1988), затем команда вылетела в Премьер-лигу Брисбена. В связи с существованием клуба с аналогичным названием произошло ещё одно изменение названия, в этот раз на «Квинсленд Лайонс».

По замыслу основателей Эй-лиги команды должны были представлять крупнейшие города Австралии. К июню 2004 г. две из двадцати заявок на участие в лиге пришли из Брисбена. В результате выбор пал именно на «Квинсленд Лайонс».

В марте следующего года проект команды «Роар» стартовал. Первый руководящий состав клуба включал председателя Джона Рибота, его заместителя Гэри Уилкинса и генерального директора Лоуренса Удендика. В 2011 году Брисбен Роар стали чемпионами, обыграв в финале по пенальти «Сентрал Кост Маринерс». Проигрывая уже в конце дополнительного времени, команда сумела отыграться со счёта 0-2 до 2-2, а затем, благодаря уверенной игре голкипера, выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4-2.

Символика

Цвета и формы

Стадион 

Вместимость 52 500.

Построен в 2003 году примерно за $190 млн. Раньше назывался Лэнг Парком. Право на коммерческое название куплено финансовой корпорацией, базирующейся в Брисбене. Очень симпатичный трёхъярусный стадион. В основном он регбийный. Принял не мало регбийных матчей самого высокого уровня, но вместе с тем является домашним стадионом футбольного клуба «Брисбен Роар».

Болельщики

Спонсоры

Текущий состав

Позиции и результаты

Примечания 

Футбольные клубы Австралии
Спортивные клубы Брисбена